UFC 2: No Way Out (más tarde llamado UFC 2 o The Ultimate Fighting Championship 2) fue un evento de artes marciales mixtas producido por la Ultimate Fighting Championship (UFC) el 11 de marzo de 1994 en el Mammoth Gardens en Denver, Colorado.

Historia 
Este evento marco el debut del primer peleador español y hablante de habla hispana dentro del UFC, Alberto Cerra León. También fue el primer evento arbitrado por el famoso "Big" John Mc Carthy.

Dado que este fue el único torneo de 16 hombres en la historia de UFC, Royce Gracie es la única persona que ha conseguido ganar 4 peleas en una misma noche dentro del UFC.

Resultados 

1 Frank Hamaker tuvo que retirarse debido a una lesión. Fue reemplazado por Fred Ettish.

Desarrollo 

1 Frank Hamaker tuvo que retirarse debido a una lesión. Fue reemplazado por Fred Ettish.

Véase también 
 Lista de eventos de UFC

Referencias

Enlaces externos 
 Resultados de eventos de UFC en Sherdog.com (en inglés)
 Resumen de peleas de UFC 2 (en inglés)
 Página oficial de UFC

Eventos de UFC
Artes marciales mixtas en Colorado